Neis ist der Familienname folgender Personen:

 Cordula Neis (* 1971), deutsche Romanistin
 Fabrício Neis (* 1990), brasilianischer Tennisspieler
 Paul-Dolf Neis (1933–1996), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Reagan Dale Neis (* 1976), kanadische Schauspielerin
 Thomas Neis, deutscher Basketballspieler

Neis steht für: 

 Neis (Gattung), eine Gattung der Rippenquallen

Siehe auch:
 Neise
 Nice